Mappes ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Mappes (* 1994), deutscher Handballspieler
 Frank Mappes (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Georg Mappes (1900–1984), deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer
 Heinrich von Mappes (1757–1845), Mainzer Weinhändler und Abgeordneter der 1. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Johann Michael Mappes (1796–1863), deutscher Mediziner und Politiker
 Norbert Mappes-Niediek (* 1953), deutscher Journalist und Fachautor für Südosteuropa
 Timo Mappes (* 1976), deutscher Physikhistoriker und Hochschullehrer